Всеудму́ртська націона́льна пре́мія і́мені Кузеба́я Ге́рда — премія в Удмуртії (Росія), яка присуджується щорічно на річницю першого Всесоюзного з'їзду удмуртів, який пройшов у листопаді 1991 року.

Премія присуджується діячам культури та мистецтва, медицини та народної освіти, вченим, народним умільцям, суспільним діячам, працівникам різних галузей, чия діяльність служить інтересам збереження, відродження та розвитку удмуртської нації, її культури, традицій та звичаїв, допомагає вирішенню головних задач та інтересів удмуртського народу, реалізації його конституційних прав, укріплення дружби народів.

Премія присуджується в основному удмуртам, але може надаватись і представникам інших національностей, діяльність яких відповідає вимогам положення про премію. Висунення претендентів проводиться удмуртськими суспільними центрами, товариствами удмуртської культури, творчим союзам, редакціям газет та журналів.

Для розгляду претендентів створена комісія, яка розглядає представлені праці та кандидатури, відбирає найкращі з них, приймає рішенням про присудження премії і представляє його на затвердження виконкому Всеудмуртської асоціації «Удмурт Кенеш» до 1 листопада кожного року. Засідання вважається правочинним при наявності не менше 2\3 складу комісії.

Особам, які отримали національну премію, надається звання «Лауреат Всеудмуртської національної премії імені Кузебая Герда» та вручається диплом і грошова винагорода, сума якої може змінюватись щороку.

Див. також 
 Список Лауреатів Всеудмуртської національної премії імені Кузебая Герда

Посилання 
 Положення про премію 
 Вручення премії за 2007 рік 
 Вручення премії за 2009 рік 
 Вручення премії за 2010 рік 
 Мінікопія національної премії - Районна премія імені Кузебая Герда

Премії Удмуртії